Lothaire III peut faire référence à :
 Lothaire (941-986), roi des Francs de l'Ouest.
 Lothaire de Supplinbourg (1075-1137), roi des Romains.

Voir aussi